Swinkels ist der Familienname folgender Personen:

 Antoon Swinkels († 2014), niederländischer Manager
 Arjan Swinkels (* 1984), niederländischer Fußballspieler
 Eric Swinkels (* 1949), niederländischer Sportschütze
 Gerrit-Jan Swinkels († 2015), niederländischer Reitsportfunktionär
 Jan Swinkels († 2014), niederländischer Manager
 Robin Swinkels (* 1989), niederländischer Schachspieler